Surrender:
 «Surrender» — альбом группы «The Chemical Brothers» и одноимённая песня с него.
 Surrender — альбом Дайаны Росс.
 «Surrender» — песня Дайаны Росс с одноимённого альбома.
 «Surrender» — песня Роджера Тейлора.
 «Surrender» — англоязычная версия неаполитанской песни Э. де Куртиса «Вернись в Сорренто», аранжированная для Элвиса Пресли (аранжировщики Doc Pomus и Mort Shuman), занявшая первую строчку в хит-параде 1961 г. и впоследствии исполненная многими певцами.
 «Surrender» — песня Roxette.
 «Surrender» — песня Cheap Trick.
 «Surrender» — песня Matchbook Romance.